YXC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cranbrook (Columbia Britannica) (Canada)